NGC 3359 (другие обозначения — UGC 5873, MCG 11-13-37, ZWG 313.33, KARA 442, IRAS10433+6329, PGC 32183) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Объект обладает активным ядром и излучает спектр с широкими эмиссионными линиями. В NGC 3359 обнаружена мазерная эмиссия H2O с изотропной светимостью 0,7 L⊙.

В галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 1985H типа II с. Её пиковая звездная величина составила 16.4.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания

Литература 
 
 
 

3359
Большая Медведица (созвездие)
Активные галактики